Camarosporulum är ett släkte av svampar. Camarosporulum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camarosporulum